Anzengruber är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ludwig Anzengruber (1839–1889), österrikisk författare
 Michael Anzengruber (född 1944), svensk keramiker

Tyska efternamn